Miejscowości w Polsce:

 Tymianki-Adamy
 Tymianki-Bucie
 Tymianki-Moderki
 Tymianki-Okunie
 Tymianki-Skóry
 Tymianki-Szklarze

Części miejscowości w Polsce:
 Tymianki-Dębosze
 Tymianki-Pachoły
 Tymianki-Stasie

Dawne miejscowości w Polsce:
 Tymianki-Wachnie
 Tymianki-Synaki – dawniej wieś na terenie obecnego powiatu ostrowskiego. W 1827 we wsi był 1 dom i 9 mieszkańców. W 1921 miejscowość była niezamieszkana i niezabudowana.

Przypisy